Валерий Чистяков: Чистяков, Валерий Леонидович (1939—1990) — советский футболист, тренер.
 Чистяков, Валерий Леонидович (композитор) (1962—2004) — композитор.
 Чистяков, Валерий (род. 1992) — латвийский футболист.